Митякино — название населённых пунктов.

Россия 
 Митякино — село в Руднянском районе Волгоградской области.
 Митякино — деревня, Серебряно-Прудский район, Московская область.
 Митякино — село в Михайловском районе Рязанской области.

См. также 
 Митякинка
 Митякинская